Dorfkirche Wernsdorf steht für
 Dorfkirche Wernsdorf (Berga) in Berga/Elster im Landkreis Greiz in Thüringen
 Dorfkirche Wernsdorf (Starkenberg) in Starkenberg in Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Dorfkirche Wernsdorf (Königs Wusterhausen), in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg